Guanajuato kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Guanajuato (delstat), 
 Guanajuato, delstatshuvudstad, 
 Guanajuato, Tamaulipas, ort, Llera, 

Robotskapade Mexikoförgreningar